Aten – città dell'Antico Egitto
 Aten – località statunitense nel Nebraska
 Aton, o Aten – divinità egizia
 Asteroide Aten – gruppo di asteroidi